Niemcy:
 Hamburg-Ohlsdorf – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Ohlsdorf – przystanek kolejowy w Hamburgu

Zobacz też:
 Ohlsdorf